Historia Hierosolymitana (lateinisch für Geschichte Jerusalems, auch Historia Iherosolimitana u. a.) ist der Name einer Reihe von Chroniken der Kreuzzüge:

Historia Hierosolymitana von Albert von Aachen
Historia Hierosolymitana von Fulcher von Chartres
Historia Hierosolymitana von Jakob von Vitry
Historia Hierosolymitana von Robert dem Mönch

Historiae Hierosolymitanae libri IV von Balderich von Dol
Historia rerum in partibus transmarinis gestarum von Wilhelm von Tyrus